Jusići est un toponyme qui peut désigner :
 Jusići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Šipovo et dans la République serbe de Bosnie ;
 Jusići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Zvornik et dans la République serbe de Bosnie.

Voir aussi 
 Jušići